Room to Breathe — двадцать шестой студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, изданный 18 ноября 2003 года на студии MCA Nashville. Альбом достиг № 25 в чарте Billboard 200 и № 4 в кантри хит-параде Top Country Albums тиражом 72 297 копий в дебютную неделю. Тираж превысил полмиллиона копий и он получил золотой, а затем в августе 2005 года за миллион копий — платиновый статус RIAA.

История 
Room to Breathe стал для Рибы первым альбомом с новым записями впервые после диска 1999 года So Good Together и её первым студийным альбомом нового тысячелетия.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums